Ondernemingsraad, zie Adviesrecht (ondernemingsraad).
Een Nederlandse Universiteitsraad, zie Adviesrecht (Universiteitsraad, Nederland).
Een medezeggenschapsraad in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs in Nederland, zie Adviesrecht (scholen).
Consumenteninspraak in het openbaar vervoer, zie reizigersinspraak.
Cliënteninspraak met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.